Jimena Muñiz o Muñoz (m. 1128), aristócrata berciana, fue la abuela del primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez, amante del rey Alfonso VI de León y madre de dos hijas habidas con el monarca, Teresa y Elvira .

Orígenes 
Los orígenes de Jimena Muñoz han sido objeto de debate entre los historiadores y genealogistas. Su patronímico indica que era hija de un Munio. Según el cronista y obispo Pelayo de Oviedo  era nobilisima y las Crónicas Anónimas de Sahagún la llama muy noble.

En el , Alfonso de Carvallo escribió que Jimena era hija del conde gallego, Munio Rodríguez y su esposa Jimena Ordóñez, nieta del rey Bermudo II de León. En esto fue seguido por el padre Flórez en el , pero ni la cronología ni la política parecen avalar dicha filiación.

Posiblemente fue la mujer de este nombre que aparece en documentos del Monasterio de San Pedro de Montes con un Munio Muñoz y su esposa Velasquita. Debido a que este Munio parece ser de una generación anterior a la de Jimena, Quintana Prieto sugirió que sería su padre.  Rodríguez González da un paso más allá, haciendo a Munio Muñoz hijo de Munio Rodríguez y de Jimena Ordóñez, con lo cual Jimena Muñoz sería una descendiente de Bermudo II.

Sin embargo, Canal Sánchez-Pagín llamó la atención a una Jimena Muñoz que era hermana de Rodrigo Muñoz, conde de Asturias, de Urraca Muñoz, esposa de conde Gómez González, y de Enderquina Muñoz, esposa del conde Fernando Díaz, hijos del nobilisimi comitis Monio Gonçaluizi. Después de considerar varios candidatos, concluyó que era más probable que Jimena fuese hija de este conde Munio González y de su esposa Mayor. Esta hipótesis fue aceptada por Jaime de Salazar y Acha quien demostró que un conde Munio Rodríguez, distinto del esposo de Jimena Ordóñez, y su esposa Jimena Muñoz fueron los padres de Velasquita y Mayor Muñoz, y que la esposa de Munio Muñoz también se llamaba Velasquita Muñoz. Concluyó que era por tanto hija de Munio González y de esta Mayor Muñoz, lo que implicaría que fue sobrina y no hija de Munio Muñoz y de Velasquita Muñoz.

Quintana Prieto, en su estudio de los obispos de Astorga, señaló un posible parentesco entre Jimena y obispo Pedro, que estaba recluido en San Pedro de Montes durante el período en que Jimena fue la amante de Alfonso. El padre del obispo se llamaba Munio González.

Descendencia 
El rey Alfonso VI mantuvo una relación con Jimena, de la cual nacieron dos hijas entre 1078 y 1080:

 Elvira Alfónsez  (c. 1078-abril de 1157), se casó con Raimundo IV de Tolosa, conde de Tolosa, y después de enviudar con el conde Fernando Fernández de Carrión, también conocido como Fernando Fernández de Toro. Una hija del segundo matrimonio fue Teresa Fernández (de Villalobos), la esposa del conde Osorio Martínez, «dando origen a los conocidos como señores de Cabrera y Ribera».
 Teresa Alfónsez, condesa de Portugal como parte de su dote nupcial, contrajo matrimonio con Enrique de Borgoña. El hijo de ambos, Alfonso I Enríquez, fue el primer rey de Portugal.

Fallecimiento y sepultura 

Desde el año 1093 hasta 1108, Jimena Muñiz ejerció como tenente del Castillo de Cornatel. Realizó donaciones al monasterio de San Pedro de Montes, a la catedral de Astorga y al hospital de San Juan. Falleció en 1128.

Después de su defunción, el cadáver de Jimena Muñiz recibió sepultura en el monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda, en la provincia de León. En la lápida que cubría los restos mortales de Jimena Muñiz, hoy desaparecidos, fue esculpido el siguiente epitafio:

Quam deus a pena defendat dicta Semena Alphonsi vidui regis amica fui; Copia, forma, genus, dos morum, cultus amenus, Me regnatoris prostituere thoris, Me simul et Regem mortis persolvere legem. Fata coegerunt, que fera queque terunt Terdenis demptis super hec de mille ducentis, Quator eripies, que fuit era. Scies84.

La lápida, que mide 56x60 cm. y está parcialmente mutilada, se encuentra en el Museo de León. El texto está esculpido sobre una placa de pizarra pulida, rota en su zona derecha, y ornada con una greca vegetal y zoomórfica en su franja inferior. El tipo de letra es la carolina mezclada con algunas tes visigótico-mozárabes y miden 3’5 cm de altura.

Notas

Referencias

Bibliografía 

 

 
   
   

 

 

Amantes de los reyes de España del siglo XI
Nobles de León
Nobles de España del siglo XII
Españolas del siglo XI
Españolas del siglo XII